Аустрија има више значења:

 Аустрија
 Аустрија (Катазаха), насеље у Мексику у општини Катазаха
 Аустрија (Виљафлорес), насеље у Мексику у општини Виљафлорес